Katerina Rozmajzl (Praga, República Checa 9 de septiembre de 1997) es una influencer checa-estadounidense y participante de concursos de belleza. Compitió en Miss Georgia Teen USA 2014 y no clasificó, Miss Georgia Teen USA 2015  paso al grupo de semifinalistas, Miss Teen USA 2016 donde fue nombrada tercera finalista. Compitió también en Miss Georgia USA 2018 donde fue nombrada cuarta finalista. Ganó más tarde Miss Georgia USA 2019 y representó a Georgia en Miss USA 2019.

Vida personal 
Rozmajzl nació en Florida, cuando era pequeña se mudó con sus padres al Estado de Georgia. 

Ella fundó su propia línea de belleza llamada Katerina Cosmetics. Finalizó sus estudios de Licenciatura en Administración de Empresas en Contabilidad en la Universidad Estatal de Kennesaw.

Actualmente vive entre Los Ángeles y Georgia

Concursos de belleza 
Miss Georgia Teen USA 2014 - No clasificó.
Miss Georgia  Teen USA 2016 - Semifinalista.
Georgia Teen USA 2016 - Tercera finalista.
Miss Georgia USA 2018 - Cuarta finalista.
Miss Georgia USA 2019 - Ganadora.
Miss USA 2019 - No clasificó.

Referencias

Enlaces externos 
Instagram Oficial
Página oficial del concurso

Modelos femeninas de Estados Unidos
Reinas de belleza
Nacidos en Praga